Balvicar (cratère)
 Balvicar (Écosse)